Gibraltarese hockeyploeg (mannen)
 Gibraltarese hockeyploeg (vrouwen)